Alfrēds Lazdiņš – calciatore lettone
 Artis Lazdiņš – calciatore lettone
 Harijs Lazdiņš – calciatore lettone